Ivan Aleksandrovič Balakirev – buffone di corte di Pietro il Grande
 Milij Alekseevič Balakirev – compositore russo
 6777 Balakirev – asteroide della fascia principale